Beata steht für:
 eine Variante des weiblichen Vornamens Beate
 Isla Beata, Insel in der Karibik
 Beata (Operette), einaktige Operette von Stanisław Moniuszko